

Zmarli 
 Parśwa - półlegendarny indyjski reformator religijny